BER est un sigle qui peut signifier :

en anglais
 Bit error ratio (en français, taux d'erreur), le nombre de bits reçus erronés par rapport au nombre de bits transmis ;
 Basic Encoding Rules, dans le protocole LDAP ;
 Base excision repair (en français, réparation par excision de base), un mécanisme de réparation de l'ADN ;
 Beyond Economic Repair, un terme qui désigne un appareil en panne ou endommagé dont la réparation est moins rentable que l'achat d'un nouvel appareil ;
en français
 « bassin d'emploi à redynamiser », en France : zones bénéficiant d'exonérations fiscales, correspondant (début 2022) à la vallée de la Meuse dans le département des Ardennes et aux environs de Lavelanet dans le département de l'Ariège ;
 bois exotique rouge.

BER est un code qui peut désigner :
 Bermudes, dans la liste des codes pays du CIO ;
 Berkane, une province de la région de l'Oriental, au Maroc, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) (voir ISO 3166-2:MA) ;
  ;
 .

Ber est un nom commun qui peut désigner :
 ber, une charpente qui permet de maintenir un bateau droit quand il est à sec, pendant la construction ou pour des réparations ;
 bacchu-ber, une danse traditionnelle de Briançon.

 Ber, une commune du Mali ;
 Ber, un village du Cameroun ;
 Dengel Ber, une ville d'Éthiopie.

 Jeanne Le Ber ;
 Claude Ber.

Voir aussi 
 

Code